Municipio de Rose Creek puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Rose Creek (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Perry.
 Municipio de Rose Creek (condado de Republic, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Republic.